De Deense voetbalbeker 2017–18 (Deens: DBU Pokalen) was de 63ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 8 augustus 2017 en eindigde op 10 mei 2018 met de finale in het Parken Stadion (31.027 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Anders Poulsen. Brøndby IF won de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 3-1 te winnen van Silkeborg IF, onder meer door twee goals van Kamil Wilczek.

Schema

Zie ook
Superligaen 2017/18
Deens voetbalelftal in 2017
Deens voetbalelftal in 2018

Bekervoetbal 2017/18
2018